Рейс 826 может иметь следующие значения:
 Рейс 826 United Airlines (1960)
 Рейс 826 United Airlines (1997)
 Рейс 826 Аэрофлота